El término Krasnodarski (en ucraniano y ) puede referirse a:

Krasnodarski (Krasnoarméiskaya, Krasnodar), localidad del raión de Krasnoarméiskaya en el krai de Krasnodar de Rusia.
Krasnodarski (Ciudad de Krasnodar), localidad de la entidad municipal de Krasnodar en el krai de Krasnodar de Rusia.
Krasnodarski (Stávropol), localidad del krai de Stávropol de Rusia.
Krasnodarski (Ucrania), localidad de Ucrania.